Дискография английской певицы Мелани Си состоит из восьми студийных альбомов, одного концертного альбома, трех DVD-альбомов, 31 синглов и 29 музыкальных клипов. Мелани Си начала свою сольную карьеру в конце 1998 года, исполнив с канадским рок-певцом Брайан Адамс на песню When You’re Gone. Сольный дебютный альбом Мелани Си Northern Star выпустила в 1999 году, который достиг третьей позиции чарте альбомов Великобритании и был сертифицирован британской звукозаписывающей индустрии (BPI) как трижды платиновым альбомом. Альбом имел большой международный успех: было продано более 4 миллионов альбомов по всему миру. Четыре сингла Мелани Си вошли в топ-5 чарта Великобритании, два из которых смогли его возглавить. Второй альбом Чисхолм, Reason, был выпущен в марте 2003 года и продано более 500000 экземпляров. Альбом достиг пятой строчки.

В 2004 году Мелани ушла из Virgin и основала свою собственную звукозаписывающую компанию, Red Girl Records. Beautiful Intentions, её третий студийный альбом, был выпущен в апреле 2005 года. Альбом имел умеренный успех в Европе и Великобритании. В Великобритании альбом смог достичь 24 места, в Германии — пятое место. В результате в Европе альбом был продан более чем в 1,5 миллиона экземпляров. С альбома было выпущено три сингла, один из которых вошел в топ-10 в Великобритании и один добрался до первой строчки в различных европейских чартах. This Time, четвёртый альбом Мелани Си, был выпущен в апреле 2007 года, и занял 57 место на чарте альбомов Великобритании. Из пяти синглов выпущенных с альбома один возглавил чарты в некоторых частях Европы, ещё один стал топ-тридцать в Великобритании и первой десятке в некоторых европейских хит-парадах. В ноябре этого же года, Мелани Си воссоединились с Spice Girls для мирового турне и выпуска сборника лучших хитов. Мелани Си выпустила свой пятый сольный альбом, The Sea, 2 сентября 2011 года, а её первый EP The Night был опубликован 13 мая 2012 года Stages-шестой альбом, который состоит из различных каверов мюзиклов, был выпущен седьмой альбом 10 сентября 2012 года. Последний на данный момент студийный альбом Version of Me Мелани Си выпустила 21 октября 2016 года. С 1996 года Мелани Си продала более 100 миллионов записей, из которых 20 млн экземпляров как сольный исполнитель, а ещё более 80 миллионов с Spice Girls.

Альбомы

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Видео альбомы

Мини-альбомы

Синглы

Сольные синглы

Как приглашенный артист

Промосинглы

Видеоклипы 
Сольные клипы

Как приглашенный исполнитель

Примечания

Заметки

Упоминания

Ссылки 
 Official Melanie C website
 
 
 
 
 
 

Си, Мелани
Мелани Си
Си, Мелани